Огорельцево — название населённых пунктов в России:

 Огорельцево — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Огорельцево — деревня в Переславском районе Ярославской области.